Miguel Alemán ist der Name folgender Personen:

* Miguel Alemán González (1884–1929), mexikanischer Militär
 Miguel Alemán Valdés (um 1900–1983), mexikanischer Politiker (PRI), Staatspräsident 1946 bis 1952 
 Miguel Alemán Velasco (* 1932), mexikanischer Politiker (PRI)
 Miguel Ángel Alemán Eslava (1922–1992), argentinischer Geistlicher

Miguel Alemán steht für folgende Orte in Mexiko:
 Miguel Alemán (Campeche)
 Miguel Alemán (Chicomuselo) im Bundesstaat Chiapas
 Miguel Alemán (Motozintla) im Bundesstaat Chiapas
 Miguel Alemán (Suchiate) im Bundesstaat Chiapas
 Miguel Alemán (Quintana Roo)
 Miguel Alemán (Sinaloa)
 Miguel Alemán (Sonora)
 Miguel Alemán Valdés (Veracruz)
 Ciudad Miguel Alemán im Bundesstaat Tamaulipas
 General Miguel Alemán im Bundesstaat Veracruz